Chimioterapicele sunt substanțe naturale, semisintetice sau sintetice cu efecte inhibitoare selectivă contra agenților biologici patogeni pentru om și animale (microorganisme – bacerii, virusuri, spirochete, rickettsii, ciuperci, protozoare, - viermi, paraziți, insect) și contra celulelor atipice (neoplazice).Deși în sens strict etimologic, sub această denumire ar putea fi cuprinsă totalitatea  medicamentelor de sinteză, astăzi acest termen se aplică numai unei anumite categorii, bine  conturate din punct de vedere farmacodinamic, adică acelei categorii care cuprinde substanțele medicamentoase, folosite în lupta omului împotriva agenților patogeni  biologici fie produse de microorganisme (antibioticele), fie obținute prin sinteză, fie prin exctracție (alcaloizi din plante).

Descriere 

Majoritatea medicamentelor chimioterapice pot fi împărțite în  agenți antimicotice, antiluetice, anti-protozoare, antituberculotice, antileproase, antihelminitice, antivirale, citostatice: agenți alchilanți, antimeta-bolici, antracicline, alcaloizi din plante, și alți agenți antineoplazici.

Vezi la 

 Antibiotice
 Sulfamide

Compuși biochimici